Футболист года в Лихтенштейне — ежегодная награда, присуждаемая лучшему футболисту Лихтенштейна по итогам года. Награда учреждена в 1981 году газетой «Лихтенштайнер Фатерланд». Одирлей Гаспар — первый нелихтенштейнский игрок, кто получил эту награду в 2008 году.

Футболист года

Молодой футболист года

Тренер года

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт

Футбольные награды